Patara (griechisch ) ist:

in der antiken Geographie:
 Patara, eine Stadt in Lykien
 ein bei der lykischen Stadt gelegener Berg, heute der Eren Tepe in der Türkei
 Patara (Pontus), eine Stadt in Pontus

Außerdem:
 Patara (Punjab), ein indisches Dorf im Staat Punjab
 Patara (Uttar Pradesh), ein indisches Dorf im Staat Uttar Pradesh
 Titularbistum Patara, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche